Фамилија Ареола има више значења:

 Фамилија Ареола (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ареола, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику